MTV Video Music Awards
Vicky Metcalf Award
Vlaamse Management Associatie (vMA)